Stor-Hundtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Hundtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (12,5 ha)
Stor-Hundtjärnen (Lövångers socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Stor-Hundtjärnen (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (7,57 ha)

Se även
Hundtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn